Tchin peut faire référence à :
 Tchin-tchin, expression employée pour trinquer
 Quend, commune française située dans le département de la Somme (80) en Picardie, appelée Tchin en picard
 Tchin-tchin, pièce de théâtre française de François Billetdoux
 Tchin-Tchin, film italien sorti en 1991 et tiré de cette pièce
 Tchin (en russe : чин, « rang »), grade administratif et militaire de la table des rangs dans l'Empire russe